Ginsburger est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Ernest Ginsburger (1876-1943), rabbin français et suisse ;
 Moïse Ginsburger (1865-1949), rabbin français et un historien du judaïsme alsacien ;
 Roger Salomon Ginsburger, connu sous le pseudonyme Pierre Villon (1901-1980), architecte, résistant et homme politique français ;

Patronyme français
Patronyme alsacien
Patronyme juif